Al citar a Lucetio o Lucecio, podemos estar refiriéndonos a:

 Júpiter, quien también recibía el sobrenombre de Lucetio.
 Lucetio, capitán que asistió al sitio de Troya.